Ян Фирлей (ум. 1614) — государственный деятель Речи Посполитой, подскарбий великий коронный (1590—1609), каштелян войницкий (1613—1614).

Биография 
Представитель польского магнатского рода Фирлеев герба"Леварт". Сын великого маршалка коронного и воеводы краковского Яна Фирлея (1521—1574) и Софии Бонер (ум. 1563). Братья — Николай, Пётр, Анджей и Генрик.

Был воспитан родителями в протестантском духе, около 1600 года отказался от кальвинизма и принял римско-католическую веру.

В 1590 году Ян Фирлей получил должность подскарбия великого коронного, которую занимал до 1609 года. В 1613 году был назначен каштеляном войницким.

В 1592 году женился на Гертруде Опалинской (1569—1602), дочери маршалка великого коронного Анджея Опалинского (1540—1593) и Катаржины Косцелецкой. Дети:

 Анджей Фирлей (ум. после 1622), староста казимирский и медицкий, ротмистр королевский (1614)
 Генрик Фирлей (ок. 1600—1635), референдарий великий коронный (1625—1632), епископ пшемысльский (1630) и познанский (1634)
 Катаржина Фирлей, жена подкомория любельского Адама Носковского
 София Фирлей (ум. 1645), жена каштеляна садецкого Самуила Лянцкоронского (ок. 1579—1638).

Источники 
 Генеалогия Фирлеев
 Родославная Фирлеев

Ян (подскарбий великий коронный)
Подскарбии великие коронные
Каштеляны войницкие
Сенаторы Речи Посполитой